Трудът е работа, дейност, арх. дело (човешка дейност), може да бъде научен труд (книга, разработка на някаква тема), може да се отнася до:

 Труд и работа
 Трудов договор

 Медии

 „Труд“ - българско списание, излизало от 1887 до 1892 г. под редакцията на Цани Гинчев
 „Труд“ – български вестник от 1 март 1936 г., бивш орган на Централния съвет на Българските професионални съюзи, преименуван на „Дневен Труд“
 „Дневен Труд“ – български вестник, приемник на в. „Труд“
 „Труд“ – книгоиздателска къща в България от 1992 г., възникнала около в. „Труд“, издавала също в. „Нощен труд“ и друга периодика, както и литература
 „Труд“ – съветски и руски вестник от 1921 г., бивш орган на съветския Всесъюзен централен съвет на професионалните съюзи

 География
 Труд - село в България, област Пловдив, община Марица
 Труд – 6 села в Русия: във Владимирска област, Кемеровска област, Краснодарски край, Самарска област, Тверска област (2)
 Труд – село в Украйна, Херсонска област

 Филми
 „Трудът“ – български документален сериал на Стоян Енев от 2000 г.

 Спорт
 „Труд“ – спортно дружество на профсъюзите в РСФСР
 „Труд“ – бившето име на ФК „Факел“, Воронеж, Русия
 „Труд“ - стадион в Нижни Новгород, Русия
 „Труд“ – други стадиони в Русия: в Архангелск, Балаково, Воронеж, Иркутск, Обнинск, Подолск, Серпухов, Томск, Уляновск, гр. Шумиха (Курганска област)

 Митология
 Труд (Thrud) – валкирия в германо-скандинавската митология

 Личности
 Андрей Иванович Труд (1921-1999) – съветски летец-изтребител, герой на Съветския съюз (1944), полковник